Kivinen ist der Familienname von

 Sulo Kivinen (1916–2010), finnischer Politiker, Vater von Markku und Mikko
 Markku Kivinen (* 1951), finnischer Soziologe
 Mikko Kivinen (* 1957), finnischer Schauspieler
 Timo Kivinen (* 1959), finnischer General